Osoby o tym nazwisku:
 Cesc Fàbregas – hiszpański piłkarz
 Salvador Fàbregas – hiszpański kierowca wyścigowy i rajdowy